Rosatesi – abitanti di Rosate
Rosatesi – abitanti di Rosà